Spener, archiviste du comte de Ribeauvillé.
 Philippe-Jacques Spener, fils du précédent, célèbre théologien protestant ; né le , à Ribeauvillé (Alsace), mort le , à Berlin.
 Jacques-Charles Spener, érudit allemand, fils du précédent, né le , à Francfort, mort le , à Wittenberg.
 Christian-Maximilien, comte Spener, frère du précédent, né le , à Francfort, mort le , à Berlin.